East Sweden ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Sweden (Maine), im Oxford County
 East Sweden (Texas), im McCulloch County